Miejscowości w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Pokrzywnica:
 Pobyłkowo Małe – wieś
 Pobyłkowo Małe – osada leśna

Zobacz też 
 Pobyłkowo